Bosznia-Hercegovina
Gračac falu Prozor-Rama községben Hercegovac-Neretva kantonban

Horvátország
Gračac falu és község, Zára megyében
Gračac falu Skradin községben, Šibenik-Knin megyében
Gračac Slavetićki falu Jasztrebarszka községben, Zágráb megyében

Szerbia
Gračac falu Vrnjačka Banja községben, a Raškai körzetben
Bački Gračac Szentfülöp falu szerb neve Hódság községben, a Nyugat-bácskai körzetben